Miejscowości w USA:
 Adamsville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Adamsville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Adamsville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Adamsville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardin